Deux navires de la Marine nationale colombienne ont porté successivement le nom de ARC 7 de Agosto (en français : 7 août), en référence à la bataille de Boyacá, une bataille majeure pendant les campagnes pour libérer l’Amérique du Sud de la domination espagnole. Les deux navires sont :

 le , un destroyer lancé en 1956.
 le , un patrouilleur lancé en 2013.

Notes et références 

Nom de bateau de la Marine colombienne